rotacja w matematyce
 rotacja w bilardzie
 rotacja synchroniczna w astronomii
 rotacja drzewa w informatyce
 rotacja stanowisk

Zobacz też 
 obrót